Die Falle ist der Titel von:

 Die Falle (Satire), satirische Weihnachtsgeschichte von Robert Gernhardt
 Die Falle, Alternativtitel von Salon Dora Green, deutscher Kriminalfilm von 1933
 Die Falle (1950), tschechischer Kriegsfilm von Martin Frič
 Die Falle (1957), französisches Filmdrama von Charles Brabant
 Die Falle, Alternativtitel von Wie ein Schrei im Wind, kanadisch-britischer Abenteuerfilm von 1966
 Die Falle (1967), italienischer Kriminalfilm von Giulio Questi
 Die Falle (1968), französischer surrealistischer Film von Jacques Baratier
 Die Falle (1975), deutscher Kriegsfilm von Hans Hartmut Krüger
 Die Falle (1983), polnisches Drama von Tadeusz Różewicz 
 Die Falle (1994), deutscher Fernseh-Liebesfilm von Michael Lähn
 Die Falle (1995), italienisches Fernseh-Melodram von Francesco Laudadio
 Die Falle (2015), erster Roman von Melanie Raabe
 Tatort: Die Falle, deutscher TV-Krimi
 Die Falle (Bykau), Erzählung von Wassil Bykau (1964)

Siehe auch:
 Maigret stellt eine Falle
 Tatort: Eine todsichere Falle